

Села:
 Червоне Поле — Дніпропетровська область, Софіївський район
 Червоне Поле — Запорізька область, Бердянський район
 Червоне Поле — Київська область, Васильківський район
 Червоне Поле — Миколаївська область, Миколаївський район

Червоне Поле () — село, Гомельська область, Брагінський район